Herrnbach ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Herrnbach (Girnitz), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Girnitz bis nahe Haupertsreuth, Markt Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Herrnbach (Hammerbach), linker Oberlauf des Hammerbachs (zur Pegnitz) bis Kucha, Gemeinde Offenhausen, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Herrnbach (Prims), linker Zufluss der Prims in Bilsdorf, Gemeinde Nalbach, Landkreis Saarlouis, Saarland

Ort:
 Herrnbach, bis 1927 Panistrugga, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Panistruga im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Herrbach
 Herrenbach
 Herrngraben